Le qualificazioni del singolare  dello  Stella Artois Championships 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Stella Artois Championships 1999 prevedevano 45 partecipanti di cui 6 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Maks Mirny (secondo turno)
 Ivo Heuberger (secondo turno)
 Wayne Arthurs (secondo turno)
 Maurice Ruah (secondo turno)
 André Sá (primo turno)
 Neville Godwin (secondo turno)

 Michael Tebbutt (secondo turno)
 Brian MacPhie (primo turno)
 Adriano Ferreira (secondo turno)
 Bob Bryan (primo turno)
 Nenad Zimonjić (secondo turno)
 Nenad Zimonjić (secondo turno)

Qualificati 

 Arvind Parmar
 Jeff Coetzee
 David DiLucia

 Michael Sell
 David Wheaton
 Oren Motevassel

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 

Stella Artois Championships 1999
ATP Tour 1999